

Geografia 
 Castelletto Merli – comune italiano in provincia di Alessandria
 Merlí – fiume della Spagna

Onomastica 
 Merlí – variante catalana del nome proprio di persona maschile Merlino

Persone 
 Adalberto Maria Merli – attore, doppiatore e regista italiano
 Corrado Merli – ex calciatore italiano
 Francesco Merli – tenore italiano
 Franco Merli – attore italiano
 Gianfranco Merli – politico italiano
 Giovanni Antonio Merli – pittore italiano
 Laura Merli – doppiatrice italiana
 Luana Merli – calciatrice italiana
 Maurizio Merli – attore italiano
 Pier Giorgio Merli – fisico italiano
 Sandro Merli – attore e regista italiano
 Severino Merli – militare italiano

Serie 
 Merlí – serie televisiva spagnola del 2019
 Merlí: Sapere Aude – webserie spagnola del 2019

Pagine correlate 
Merlo